Alésia má několik významů:

 Alésia (oppidum) pověstné galské oppidum, místo bitvy o Alesii
 Alésia (stanice metra v Paříži)
 Rue d'Alésia – pařížská ulice

Externí odkazy